Loma – pasmo górskie w Sierra Leone
 Loma Mansa – szczyt górski w Sierra Leone
 Loma – grupa etniczna w Afryce Zachodniej
Miejscowości w USA:
 Loma – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Chouteau
 Loma – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Mesa
 Loma – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier